Querétaro este un stat din Mexic.

Querétaro se mai poate referi la:
Querétaro, Querétaro, capitala și cel mai mare oraș din statul Querétaro
Querétaro FC, un club de fotbal mexican
Dieceza de Querétaro
ARM Querétaro (H-09), o navă mexicană folosită între 1936-1975